qxu – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Arequipa-La Unión